Torggatan kan avse:

Torggatan, Göteborg
Torggatan, Sundsvall
Torggatan, Varberg